Michael Bakos (né le  à Augsbourg en Bavière en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
En 1996, il débute en senior avec son club formateur de l'Augsburger Panther dans la DEL. Il rejoint l'Adler Mannheim et remporte le championnat national 2001 pour sa première saison avec l'équipe. En 2007, il signe à l'ERC Ingolstadt.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Allemagne au niveau international. Il a participé à de nombreuses éditions des championnats du monde. Le sélectionneur national Uwe Krupp l'a sélectionné pour les Jeux olympiques d'hiver de 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997|| Augsburger Panther|| DEL|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Augsburger Panther|| DEL|| 19|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Augsburger Panther|| DEL|| 47|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Augsburger Panther|| DEL|| 43|| 0|| 1|| 1|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2000-2001|| Adler Mannheim|| DEL|| 15|| 0|| 2|| 2|| 2|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Adler Mannheim|| DEL|| 58|| 2|| 1|| 3|| 14|| 12|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Adler Mannheim|| DEL|| 50|| 2|| 3|| 5|| 32|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| Adler Mannheim|| DEL|| 43|| 2|| 4|| 6|| 34|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2004-2005|| Adler Mannheim|| DEL|| 28|| 1|| 4|| 5|| 26|| 14|| 0|| 0|| 0|| 22
|-
| 2005-2006|| Adler Mannheim|| DEL|| 48|| 0|| 2|| 2|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| ERC Ingolstadt|| DEL|| 46|| 0|| 7|| 7|| 56|| 6|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2007-2008|| ERC Ingolstadt|| DEL|| 51|| 4|| 10|| 14|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| ERC Ingolstadt|| DEL|| 38|| 2|| 6|| 8|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| ERC Ingolstadt|| DEL||45 ||1 ||5 ||6 ||36 ||10 ||0 ||0 ||0 ||16 
|-
| 2010-2011|| Straubing Tigers || DEL|| 34|| 3|| 6|| 9|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Straubing Tigers || DEL|| 44|| 1|| 12|| 13|| 22|| 8|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| Augsburger Panther || DEL|| 30|| 0|| 2|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Augsburger Panther || DEL|| 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -

Références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du EHC Straubing Tigers
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en mars 1979
Naissance à Augsbourg